Skórzec heißen folgende Orte in Polen:

 Skórzec (Ciechanowiec), Dorf im Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Ciechanowiec
 Skórzec (Woiwodschaft Masowien), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien